58-й чемпионат Италии прошёл в Сен-Венсане с 21 по 29 ноября 1998 года.

Чемпионом страны, как и за год до этого, стал И. Б. Ефимов, проживавший в то время в Италии.

 Категория: 6-я (средний рейтинг: 2390).

Таблица

Ссылки 
 
 Партии турнира на сайте 365chess.com

Чемпионаты Италии по шахматам
1998 год в шахматах
Ноябрь 1998 года
Спорт в Италии в 1998 году
Спортивные соревнования в Валле-д’Аосте